Płyn wieloelektrolitowy
 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne